Kasteel Ter Horst (Achterberg)
 Kasteel Ter Horst (Horst)
 Kasteel Ter Horst (Loenen)
 Kasteel Ter Horst (Voorschoten), voormalig kasteel op landgoed Ter Horst